Pikett ist
 ein französisches Kartenspiel für zwei Personen, siehe Piquet
 ein Schweizer Begriff für den Bereitschaftsdienst

Siehe auch:
 Piket
 Piquet (Begriffsklärung)
 Pickett